HMS Kent es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 HMS Kent (54), crucero pesado de la clase County.
 HMS Kent (D12), destructor de la clase County.
 HMS Kent (F78), fragata Tipo 23.
Kent, HMS